N183 peut faire référence à :
 Route nationale 183, en France ;
 Theodore N183 une formule 1 de l’écurie britannique Theodore Racing.